

Ках — річка на Кольському півострові, Мурманська область
 Ках — село, Хунзаський район, Дагестан